Aprocelaimus är ett släkte av rundmaskar. Aprocelaimus ingår i familjen Aporcelaimidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Aprocelaimus